Onygenales är en ordning av svampar. Onygenales ingår i klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Onygenales